La Primera División 2015-2016 è stata la 27ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata l'11 settembre 2015 e si è conclusa il 29 aprile 2016, prolungandosi fino al 18 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
Inter campione di Spagna 2015-16 e qualificato alla Coppa UEFA 2016-2017.
 UMA Antequera ed Elche retrocessi in Segunda División 2016-17.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra il 13 maggio e il 18 giugno 2016. Il regolamento prevede che i quarti di finale e le semifinali si giochino al meglio delle tre gare mentre la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Supercoppa di Spagna 
La 26ª edizione della competizione ha opposto l', vincitore del campionato, allo , detentore della Coppa di Spagna. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Ciudad Real.

Note

Voci correlate 
Copa de España 2015-2016 (calcio a 5)
Coppa del Re 2015-2016 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2015
Calcio a 5 nel 2016